Сущанська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Олевський район
 Сущанська сільська рада — Житомирська область, Попільнянський район
 Сущанська сільська рада — Київська область, Кагарлицький район